Пруве:

 Пруве — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Пруве, Виктор (1858—1943) — французский художник-портретист и пейзажист, скульптор, гравёр.
 Пруве, Жан (1901—1984) — французский архитектор и дизайнер.